Белова Любовь Леонидовна () — многократная чемпионка Республики Беларусь по пауэрлифтингу и жиму штанги на скамье, трехкратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы в IPF Bench Press. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

Биография 
Любовь Белова родилась 7 апреля 1960 года в городе Гомель одновременно с братом (близнецы) Николаем Гришановым, выдающимся тяжелоатлетом и первым бодибилдером принимавшим участие в матчевых встречах СССР - США.

Любовь с братом Николаем с раннего детства начали заниматься спортом. В 14 лет завоевала первую бронзовую медаль на Чемпионате СССР по атлетическому многоборью в Баку. В 1977 году окончила среднюю школу № 12 города Гомель. В 1983 году окончила Гомельский Государственный Технический Университет имени П. О. Сухого. Три года училась на кафедре физической культуры Гомельского Государственного Университета имени Франциска Скорины. В 2002 году прошла курс в Белорусской Государственной Академии Физической Культуры.

Чемпионаты Мира и Европы 

   Year  Federation       Meet            Place Weigth  Age    Body wt    Total         Date                    Venue

  1993  4th IPF Bench Press Championships    2     56     O      55.80	92.5         dec 9 – 11, 1993	     Budapest
  1994	5th IPF Bench Press Championships   1	  56	 O	55.50	   100		dec 3 – 4, 1994	        Jarvenpaa
  1995  European Bench Press Championships   1	  60	 O	59.60	   115		dec 8 – 9, 1995	        Budapest
  1995	6th IPF Bench Press Championships   2	  56	 O	55.90	   107.5	dec 23 – 24, 1995	Frydek-Mistek
  1996	7th IPF Bench Press Championships   1	  56	 O	55.90      110wr	nov 28 – 30, 1996	Silkeborg
  1997  European Bench Press Championships   1	  56	 O	55.80	   120   	aug 14 – 16, 1997	Goteborg
  1998	European Bench Press Championships  2	  56	 O	55.50	   105   	aug 5 – 7, 1998  	Trencin
  1998	9th IPF Bench Press Championships   1	  60	 O	59.40	   120		nov 9 – dec 11, 1998	Amberg  
  1999	European Bench Press Championships  2	  56	 O	55.40	   110  	aug 5 – 7, 1999	        Gyor
  1999	10th IPF Bench Press Championships  2	  56	 O	56.00	   117.5	dec 7 – 10, 1999	Vaasa
  2000	European Bench Press Championships  1	  60	 M1	58.80	   110		jul 27 – 29, 2000	Jelgava
  2000	11th IPF Bench Press Championships  3	  56	 O	55.70	   110		dec 6 – 7, 2000	        Frydek-Mistek
  2001	European Bench Press Championships  1	  56	 O	55.90	   120		aug 9 – 11, 2001	Jurmala
  2003  World Bench Press Championships      2	  60	 M1	57.00	   102.5	apr 15 – 19, 2003	Nymburk
  2003 14th IPF Bench Press Champioships     4	  52	 O      51.40	   105	        dec 4 – 6, 2003	        Trencin

Рекорды 

  Fed  Age cls  Wt cls   Body wt          Event                  Record        Date, Location, Meet

  IPF      O	 56	 55.5	  Bench press (single-lift)	  100	    december 2, 1994 Jarvenpaa
  EPF	  O	 60	 59.6	  Bench press (single-lift)	  115	    december 8, 1995 Budapest
  IPF      O	 56	 55.9	  Bench press (single-lift)	  110	    november 28, 1996 Silkeborg
  IPF	  O	 56	 56	  Bench press (single-lift)	  117.5	    december 7, 1999 Vaasa
  EPF	  O	 56	 55.8	  Bench press (single-lift)	  120	    august 15, 1997 Goteborg  
  IPF	  O	 56	 56	  Bench press (single-lift)	  112.5	    december 7, 1999 Vaasa

Награды и почётные звания 

 Три золотых медали на Чемпионатах Мира (IPF).
 Четыре серебряных медали на Чемпионатах Мира (IPF).
 Бронзовая медаль на Чемпионате Мира (IPF).
 Четыре золотых медали на Чемпионате Европы (EPF).
 Две серебряных медали на Чемпионате Европы (EPF).
 Удостоена Сертификата Вейдера Международной федерации бодибилдинга(IFBB).
 Награждена Почётной грамотой за развитие параолимпийских видов спорта и тренерскую работу с людьми с ограниченными физическими возможностями в Беларуси.

Президент Республики Беларусь наградил Почётным званием «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» тренера-преподавателя Любовь Леонидовну Белову за достижение совершенства в спорте, большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта (Указ № 445, 14 сентября 1998 г.).

Примечания

Ссылки 
 Профиль Беловой на сайте Весь пауэрлифтинг
 Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 1998 г. № 445 «О присвоении Л. Л. Беловой почётного звания „Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь“»

Пауэрлифтеры Белоруссии‎
Заслуженные мастера спорта Республики Беларусь